Chana (: חנה) je hebrejské rodné jméno, u ženských nositelek je variantou jména Hana. Mezi jeho nositele patří:
 Chana (bible) – biblická postava, matka proroka Samuela
 Chana Atallah – starosta východního Jeruzaléma
 Chana Lamdan (1905–1995) – izraelská politička a poslankyně
 Chana Rovina (1893–1980) – izraelská divadelní herečka
 Chana Senešová (1921–1944) – židovská básnířka, výsadkářka a příslušnice protinacistického odboje

Dále jde o součást názvu několika lokalit v Izraeli:
 Jad Chana – kibuc v centrálním Izraeli, pojmenovaný po Chaně Seneš
 Nachal Chana – vádí v Galileji
 Pardes Chana-Karkur – město v Haifském distriktu
 Železniční stanice Kejsarija-Pardes Chana – železniční stanice ve městě Pardes Chana

Ostatní významy:
 alternativní název čínské automobilky Chang'an Motors
 jedno ze jmen matky v biblickém příběhu Matka a jejích sedm synů